Chassin () ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Iossifowitsch Chassin (1923–2022), russischer Schachspieler
 Alexander Semjonowitsch Chassin (1951–2016), russischer Schachspieler

Chassin ist der Name der Orte:
 Chassin (St. Lucia), Ort in St Lucia